Nazwisko
 Jan Sterling
 Seweryn Sterling – lekarz ftyzjatra, popularyzator higieny, działacz społeczny
 Władysław Sterling – lekarz neurolog, poeta
 Raheem Sterling – angielski piłkarz

Technika
 Sterling – brytyjski pistolet maszynowy
 Sterling Trucks – amerykański producent samochodów ciężarowych
 Sterling Motor Cars – amerykańska marka dla brytyjskich samochodów Rover w latach 1987-1991
 Sterling Airlines – dawna skandynawska linia lotnicza
 Sterling – program komputerowy do tworzenia fraktali

Muzyka
 Sterling – zespół indie rockowy pochodzący z Danii

Miejscowości w USA:
 Sterling – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Sterling – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Sterling – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Logan
 Sterling – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Sterling – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Sterling – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Sterling – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Sterling – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Johnson
 Sterling – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Sterling – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Sterling – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
 Sterling – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
 Sterling – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun
 Sterling – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Sterling – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Gminy w USA:
 Sterling (ang. Sterling Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hodgeman
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Sterling (ang. Sterling Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Sterling (ang. Sterling Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Sterling (ang. Sterling Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Sterling (ang. Sterling Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Sterling (ang. Sterling Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sterling (ang. Sterling County) – w stanie Teksas